Михаи́л Навро́цкий:
 Навроцкий, Михаил Алексеевич (1911—1964) — Герой Советского Союза.
 Навроцкий, Михаил Карпович (1919—1991) — Герой Советского Союза.
 Навроцкий, Михаил Тимофеевич (1825—1871) — русский учёный-востоковед, арабист и языковед, профессор.